Csehország
 Lučina, folyó Csehországban
 Lučina, település a Frýdek-místeki járásban
 Lučina, Milíře településrésze a Tachovi járásban
 Lučina, Nemanice településrésze a Domažlicei járásban
 Horvátország
 Lučina település Slivno községben
 Szerbia
 Lučina, település
 Szlovákia
 Hüvész (szlovákul Lúčina), község az Eperjesi kerület Eperjesi járásában
lásd még
 Lucina (egyértelműsítő lap)